Schönbronn heißen Ortschaften:

Baden-Württemberg:
 Schönbronn (Bühlerzell), Weiler der Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall
 Schönbronn (Großerlach), Weiler der Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis
 Schönbronn (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Marktlustenau der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Schönbronn (Ingelfingen), Wüstung im zentralen Stadtteil von Ingelfingen, Hohenlohekreis
 Schönbronn (Schramberg), Weiler der Stadt Schramberg, Landkreis Rottweil, und ehemals württembergisch-evangelische Pfarrei in der katholischen Herrschaft Schramberg
 Schönbronn (Schwäbisch Gmünd), Weiler im Stadtteil Straßdorf von Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis
 Schönbronn (Sulzbach-Laufen), Weiler der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Schönbronn (Wallhausen), Weiler der Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Schönbronn (Wildberg), Stadtteil und Dorf von Wildberg, Landkreis Calw
 Schönbronn (Wört), Weiler der Gemeinde Wört, Ostalbkreis

Bayern:
 Schönbronn (Buch am Wald), Dorf der Gemeinde Buch am Wald, Landkreis Ansbach
 Schönbronn (Weihenzell), Dorf der Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach

Siehe auch:
 Schönbrunn